

Miejscowości ich części w Polsce 
 Janiki – część wsi Wilczyce w woj. małopolskim, w pow. limanowski, w gminie Dobra
 Janiki – część wsi Maruszyna w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Szaflary
 Janiki – część wsi Stryszawa w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Stryszawa
 Janiki – przysiółek wsi Goliszowiec w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Zaklików
 Janiki – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Panki
 Janiki – część wsi Jeleśnia w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Jeleśnia